Seznam naselij v Sloveniji, imena na C.

Seznam

Viri
 

C